Morandin ist der Familienname folgender Personen:
 Albino Morandin, italienischer Filmschaffender und Kleindarsteller
 Daniel Morandin (* 1988), italienischer Rollkunstläufer
 Janaisa Morandin (* 1994), brasilianische MMA-Sportlerin